Hirasawa ist der Familienname folgender Personen:

 Maia Hirasawa (* 1980), schwedisch-japanische Musikerin
 Masanori Hirasawa, japanischer Astronom
 Rinako Hirasawa (* 1983), japanische Pornodarstellerin und Schauspielerin
 Shūsaku Hirasawa (* 1949), japanischer Fußballspieler
 Susumu Hirasawa (* 1954), japanischer Komponist, Elektropop-Künstler
 Takako Hirasawa, bürgerlicher Name von Double (Sängerin) (* 1975), japanische Sängerin

Hirasawa steht außerdem für:
 (4799) Hirasawa, einen Asteroid des Hauptgürtels